Лукьянцевская волость — историческая административно-территориальная единица в составе Покровского уезда Владимирской губернии.

История 
В середине XII — начале XIII веков территория принадлежала Ростово-Суздальскому княжеству.

Населённые пункты 
По данным на 1905 год из книги Список населённых мест Владимирской губернии в Лукьянцевскую волость входили следующие населённые места:
 Арефино (при деревне мельница)
 Бехтерево (в настоящее время не существует, поглощена городом Киржач)
 Бобково (при деревне лесные сторожки П.П. Соловьева и М.А. Недыхляевой)
 Грибаново
 Ельцы (село)
 Ефаново (при деревне мельница)
 Заболотье (погост; постоянных жителей 23 человека, 4 двора)
 Исаково (при деревне контора и сторожка Барановых)
 Киржачская учительская семинария
 Корытово (при деревне кирпичный завод С.Н. Калмыкова)
 Кумош (погост; при нём лесные сторожки Д.К. Кононова и П.П. Соловьева)
 Лисицыно
 Лукьянцево (при деревне мукомольная мельница и лесная сторожка А.И. Тихомировой)
 Михали (близ деревни имение Кулагиной)
 Наседкино
 Наумово
 Недыхляевой посёлок близ фабрики (16 человек, 4 двора)
 Окулово (современное название - «Акулово»)
 Соловьева П.А. фабрика (970 человек, 1 двор)
 Соловьева А.А. фабрика (575 человек, 1 двор)
 Тельвяково
 Турки
 Халино
 Храпки (при деревне лесная сторожка Аленчикова и Зимина)
 Шустово
 Юрцево (при деревне лесная сторожка П.П. Соловьева)

Волостное правление 
По данным на 1900 год: волостной старшина — Алексей Степанович Степанов, писарь — Иван Александрович Крылов.

По данным на 1910 год: волостной старшина — Никита Миронов, писарь — Василий Козаков.

Население 
В 1890 году Лукьянцевская волость Покровского уезда включает 10 827 десятин крестьянской земли, 21 селение, 771 крестьянский двор (11 не крестьянских), 4545 душ обоего пола. Административным центром волости была деревня Лукьянцево.

Промыслы
По данным на 1895 год, жители волости занимались отхожими промыслами (плотники в основном в Москве, сезонные фабричные рабочие, печники). Местными промыслами почти не занимались. Только в деревне Окулово производились горшки (1500 в год), которые по цене от 2 до 5 копеек за штуку реализовывались в городе Киржач, на базарах и в соседних селениях).

Примечания 

Покровский уезд (Владимирская губерния)